Sørreisa (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Sørreisa (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente